Lake Pleasant puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

Parque Regional Lake Pleasant, parque en Arizona con un lago del mismo nombre.
Lake Pleasant (Massachusetts), una villa.
Municipio de Lake Pleasant (Minnesota), municipio.
Lake Pleasant (Nueva York), un pueblo.
Lago Pleasant, un lago de Nueva York.
Lake Pleasant (aldea de Nueva York), una comunidad en el pueblo de Lake Pleasant y sede del condado de Hamilton.
Lake Pleasant (Washington), un lago en la Península Olympic.